TB steht als Abkürzung für:
 Barbados nach dem ICAO-Code
 Tannenbergbund, völkischer Verein
 Tarifbeschäftigte, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 Taschenbuch
 Tätigkeitsbericht
 TechnoBase.FM, ein Internetradiosender
 einen Teilblock bei LZB-CIR-ELKE
 Teilchenbeschleuniger (Teilchenphysik)
 Tennis Borussia Berlin, Berliner Sportverein
 Terabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für eine Billion Bytes: 1012 Bytes = 1.000.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, politische Partei in Lettland
 The Bat, ein E-Mail-Programm
 Thompson Brothers, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Mozilla Thunderbird, ein E-Mail-Programm
 Tight-Binding-Methode in der Physik

 Toggenburgerbahn, Schweizer Eisenbahngesellschaft
Tramways Bruxellois, ehemalige Brüsseler Straßenbahngesellschaft
 Transair Sweden, schwedische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Triebfahrzeugbetrieb eines Bahnbetriebswerkes
 Tropenband, Bandbezeichnung im Kurzwellenrundfunk
 Trogenerbahn, Schweizer Eisenbahngesellschaft
 in der Musik in Partituren oder Besetzungslisten die Tuba (Tb) oder die Posaune (von engl. „Trombone“, tb)
 Tuberkulose, eine Infektionskrankheit (Abkürzungen: Tbc, TBC, Tb oder TB)
 Türblockierung bei Eisenbahnfahrzeugen, siehe Türsteuerung
 Bahnhof Backnang (DS100-Code)
 TUI Airlines Belgium (IATA-Code)

TB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Lettland: Motorräder
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland
 Slowakei: Okres Trnava (noch nicht vergeben)

TB als Münzzeichen oder Marke:
 Thomas Bernard (Medailleur) (1650–1713), französischer Medailleur
 Tobias Brabandt (1682–1730), deutscher Münzeisenschneider und Medailleur

Tb steht für:
 Terabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für eine Billion Bits: 1012 Bits = 1 TBit oder 1.000.000.000.000 Bits; siehe Bit
 Terbium, ein chemisches Element
  Tablespoon (auch tb) in englischsprachigen Kochrezepten einen Esslöffel als Mengenangabe (engl. „Tablespoon“), siehe Essbesteck
 Triebfahrzeugbegleiter
 Trolleybus, siehe Oberleitungsbus
 tb, eine veraltete Maßeinheit für Fischgewichte: 1 tb = 511,74 Gramm

Abkürzung